16 Armia (RFSRR)
 16 Armia (ZSRR)
 16 Armia (III Rzesza)